P.S. kan syfta på:
 P.S. – tillagd text i ett brev eller liknande meddelande, se Post scriptum
 P.S. (skämtruta) – en daglig skämtruta i Göteborgs-Posten, tecknad av Sture Hegerfors och ofta författad efter tips från läsarna.
 P.S. (film) – amerikansk film från 2004.
 "P.S. (låt)" – en låt av The Rasmus från albumet Peep (1996).
 P.S. I Love You – amerikansk film från 2007.
 "P.S. I Love You (sång av The Beatles)" – en låt av The Beatles från albumet Please Please Me (1963).
 P.S. I Luv You – amerikansk deckarserie från 1991.
 P.S. (TV-program) – ett TV-program i Georgien.